Darren Dietz (né le  à Medicine Hat dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien puis kazakh de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
 Dietz a été repêché par les Canadiens de Montréal en  ( au total) au repêchage de 2011. Il passe professionnel avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Il remporte la Coupe Gagarine 2022 avec le HK CSKA Moscou.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
|2009-2010 || Blades de Saskatoon || LHOu || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2010-2011 || Blades de Saskatoon || LHOu || 68 || 8 || 19 || 27 || 66 || 10 || 1 || 4 || 5 || 15
|-
|2011-2012 || Blades de Saskatoon || LHOu || 72 || 15 || 29 || 44 || 118 || 3 || 0 || 1 || 1 || 5
|-
|2012-2013 || Blades de Saskatoon || LHOu || 72 || 24 || 34 || 58 || 100 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
|2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 34 || 0|| 5 || 5 || 49 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 71|| 4|| 13|| 17|| 64|| - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 61 || 4 || 12 || 16 || 61 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 13 || 1 || 4 || 5 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Bears de Hershey || LAH || 39 || 6 || 6 || 12 || 53 ||- ||- ||- || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars du Texas || LAH || 13 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Barys Astana || KHL || 44||7||12||19||51||- ||- ||- || - || -
|-
| 2018-2019 || Barys Astana || KHL || 62||15||38||53||59||11 ||3 ||1 ||4 || 45
|-
| 2019-2020 || Barys || KHL || 54 ||11 ||21 ||32 ||65 ||5 ||3 ||0 ||3 || 2
|-
| 2020-2021 || Barys || KHL ||53 || 17 || 20 || 37 || 69 || 6 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2021-2022 || Barys || KHL || 34 || 9 || 12 || 21 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL ||8 || 1 || 1 || 2 || 2 || 20 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| 2022-2023 || HK CSKA Moscou || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2019 || align=left| || align="left"| Championnat du monde Div. IA ||5 ||1 ||4 ||5 ||2 || align="left"|  place de Div. IA
|-
| 2021 || align=left| Kazakhstan || align="left"| Championnat du monde ||7 ||0 ||2 ||2 ||4 || align="left"|  place

Références 

Naissance en juillet 1993
Naissance à Medicine Hat
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blades de Saskatoon
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Stars du Texas
Joueur du Barys Astana
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du HK CSKA Moscou